Cervignano peut désigner:

 Cervignano d'Adda, commune italienne de la province de Lodi dans la région Lombardie dans le nord de l'Italie
 Cervignano del Friuli, commune italienne de la province d'Udine dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie